Herborn (Hessen), een plaats in de Duitse deelstaat Hessen
Herborn (bij Idar-Oberstein), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Herborn (Luxemburg), een plaats in de gemeente Mompach en het kanton Echternach in Luxemburg